Пењас Бланкас има више значења:

 Пењас Бланкас (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Пењас Бланкас (Тијера Нуева), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику